Semlin ist der Name folgender Orte:
 Semlin (Karstädt), Wohnplatz in Karstädt im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Semlin (Zblewo), Dorf der Gemeinde Zblewo in Polen
 Semlin (Rathenow), Ortsteil von Rathenow, Brandenburg
 Semlin, ehemalige Grenzstadt Südungarns zu Serbien, heute Zemun (Stadtbezirk von Belgrad, Serbien) 

Semlin ist der Familienname von:
 Charles Augustus Semlin (1836–1927), kanadischer Politiker
 Joseph von Semlin (um 1730–1824), österreichischer Offizier, persischer Erbprinz (präsumptiver Kaiser) von Indien (Ali Mirza Khan)